

Toponymes 

 Faro, une municipalité située dans l'État de Pará ;

 Faro, une commune rurale du département de Sapouy ;

 Faro, un département de la région du Nord ;
 Faro, une rivière à l'est de l'Adamaoua ;
 Parc national du Faro, une aire protégée ;

 Faro, une ville du Yukon ;
 Faro, une circonscription territoriale du Yukon ;

 Faro, une cité et municipalité portugaise ;
 district de Faro, un district portugais
 Faro do Alentejo, une paroisse civile de la municipalité de Cuba, située dans le district de Beja et la région de l'Alentejo

 Fårö, une île de la mer Baltique, au large de l'île de Gotland.

Anthroponymes 
 Faro (Christophe Faraut), dessinateur de presse et de bandes dessinées.
 Faro, guitariste de Catleya

Autres 
 Fâro, divinité de l'eau ouest-africaine (notamment dans la culture mandingue)
 Faro, bière à base de lambic et de sucre candi
 Faro, vin de Sicile d'appellation DOC
 Faro, type d'atoll